Яник Роберт Герс (; ) — британский гитарист, музыкант, автор песен, прежде всего известный как гитарист популярной хэви-метал-группы Iron Maiden. Его отец, Болеслав, был офицером польского военно-морского флота.

Герс был гитаристом известной группы White Spirit, пока не присоединился к группе Яна Гиллана Gillan, сформированной бывшим вокалистом прославленной рок-группы Deep Purple. После того, как Гиллан вновь вернулся в Deep Purple, его команда была распущена, а Яник присоединился к группе Gogmagog, которая была сформирована бывшим вокалистом Iron Maiden Полом ДиАнно и ударником Клайвом Бэрром. Яник также был приглашён в группу Marillion. В 1990 он играл на гитаре на альбоме Tattooed Millionaire вокалиста Iron Maiden Брюса Дикинсона. В течение записи этого альбома он был приглашён на прослушивание в группу Iron Maiden, где заменил гитариста Адриана Смита. С 1990 Яник — гитарист в группе.

Дискография

White Spirit 
 White Spirit (1980)

Gillan 
 Double Trouble (1981)
 Magic (1982)

Gogmagog 
 I Will Be There EP (1985)

Fish 
 Vigil in a Wilderness of Mirrors (1990)

Bruce Dickinson 
 Tattooed Millionaire (1990)

Iron Maiden 
 No Prayer for the Dying (1990)
 Fear of the Dark (1992)
 A Real Live One (Live, 1993)
 A Real Dead One (Live, 1993)
 Live at Donington (Live, 1993)
 The X Factor (1995)
 Virtual XI (1998)
 Brave New World (2000)
 Rock in Rio (Live, 2002)
 Dance of Death (2003)
 Death on the Road (Live, 2005)
 A Matter of Life and Death (2006)
 The Final Frontier (2010)
 The Book of Souls (2015)
 Senjutsu (2021)

Гитаристы по алфавиту
Музыканты хеви-метала
Музыканты Iron Maiden
Соло-гитаристы
Хеви-метал-гитаристы Великобритании